Восьмой сезон женской сборной России по футболу.

{{Карточка сезона ФК
 |клуб=
 |логотип=Russian Football Union Logo.svg
 |сезон=1999
 |тренер= Юрий Быстрицкий
 |капитан=Ирина Григорьева
 |стадион=
 |лига=ЧМ-1999 |место=¼ финала
 |кубок 1=квалификация ЧЕ-2001 
 |место 1=1-е место (промежуточное)
 |кубок 2=Кубок Албены 
 |место 2=1-е место
 |бомбардир=Наталья Барбашина (8)
 |наибольшее количество зрителей=
 |зрители 1=
 |наименьшее количество зрителей=
 |зрители 2=
 |Предыдущий=1998
 |Следующий=2000
}}
Матчи женской сборной России по футболу в 1999.

 Чемпионат Мира 
Россия впервые участвовала в финальной стадии Чемпионата Мира. Перед самым стартом турнира игроки воронежской «Энергии» отказались выступать за сборную страны (тренер воронежского клуба Иван Саенко за 3 дня до первого матча сборной в США прокомментировал ситуацию так: «в нашей сборной не чувствуется единого коллектива... игроки, которые предали «Энергию» заявлены в сборную первыми номерами, многие из них не имеют ни должной физической подготовки, ни навыков, ни желания играть»). В результате этого состав был срочно перекроен, но на итоговый результат выступления России этот демарш не отразился. Сборная вышла из группы и проиграла в ¼ финала, будущему серебряному призёру чемпионата сборной Китая. Провела 4 матча: 2 выиграла и 2 проиграла, забила 10 мячей и пропустила 5. Все игроки, не имевшие на тот момент звания мастер спорта, получили звание по итогам чемпионата.

 Официальные матчи 

 Легенда

 Игры и голы Игроки''' включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 1999 года».

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания

См. также